Исаак Борисович Каганов (19.02 1904, Горки, Могилевской губернии — 3.05.1978, Ашдод, Израиль) — еврейский ,  и мыслитель, писавший на иврите. Так как издание книг на иврите было запрещено советскими властями, Каганов вынужден был скрывать свою литературную деятельность. В 1949 г. был арестован и 6 лет провел в тюрьмах и лагерях, где сочинил и запомнил 480 стихотворений и книгу Торат ха-тамир «Учение о Сокровенном». Театральный деятель и драматург.

Биография

Детство и юность 
Отец — Берл-Дов, уроженeц деревни Петровичи Могилёвской губернии (ныне Шумяческий район Смоленской области, Россия) владелец небольшой мельницы, мать — Мирьям. Родители дали Ицхаку традиционное религиозное образование, в семье говорили на языках идиш и иврит. Ицхак учился сначала у деда-раввина, затем в хедере и горецкой Талмуд-торе. В юношестве увлёкся идеями сионизма и участвовал в первой конференции Хе-Халуц в Харькове (15-18 января 1918). В конце 1918 г. создал в Горках организацию Агуддат но‘ар леуммит «Ха-Тхия» (Национальная еврейская юношеская организация «Возрождение»).

Творчество 20-30-х годов на иврите, идиш, работа в театрах 
В 1921 г. поступил в Петроградский университет, где проучился два года. Его увлекла поэзия на иврите, которой он решил посвятить всю свою жизнь.
Во время учёбы вступил в "Ассоциацию социалистических писателей «Брейшит» («В начале») при обществе «Хе-Халуц» (Всероссийская трудовая еврейская организация). В первом и последнем сборнике, который издало это общество в 1926 году, появилась его поэма («Из стороны, из края» — "Ми-эвер ми-кацэ (Сборник «Брейшит»). Интересно, что сборник был опубликован в Берлине, хотя в выходных данных написано: Москва и Ленинград. Поэма была посвящена миссии поэта, который, жертвуя собой, освещает путь земного бытия. Автор предчувствует и предсказывает трагизм своей судьбы.
Затем работал учителем в еврейской сельской школе в деревне Верещаки Горецкого уезда. В это время начал писать стихи на идиш и осенью 1925 года в газете «Дер векер» («Будильник») появились его первые стихи на идиш, а в течение года было напечатано около двадцати стихотворений. Это была крестьянская лирика, полная радости работы на земле.
В 1926—1928 гг. служил в Красной Армии. В это время временно отошёл от поэзии.
С 1930 по 1933 гг. учился в Московской государственной еврейской театральной студии (имела статус училища) при государственном еврейском театре в Москве, которой руководил народный артист СССР Соломон Михоэлс. В 1934—1941 гг. работал режиссёром еврейских театров в Симферополе и Днепропетровске, затем работал в русскоязычных театрах.

Участие в Великой Отечественной войне 
Великую Отечественную войну встретил в Ульяновске. В первые дни войны позвал родителей, живших в Симферополе, к себе, в Ульяновск, но родителям было жалко оставлять хозяйство. Мать Мирьям и отец Берл-Дов были убиты фашистами в 1941 году вместе с 16 000 евреев Симферополя.
С первых дней на фронте, командует батарей 76 — 122 мм пушек. Из документов, которые размещены на сайте «Подвиг народа» (портал Архива Министерства обороны России) видно, что он служил в 1943 году в 202-ом Краснознамённом легком артиллерийском полку 50 стрелковой дивизии. И документы свидетельствуют: Исаак Борисович Каганов (так он был записан в военных документах) «С мая по дек. 1943 воевал в районе Изюм, Барвенко, Лозовая, Славгород, Запорожье, Апостолово в составе 202 артполка 50 стрелковой дивизии. Участвовал в форсировании реки Днепр. Контужен в боях под селом Александровка Днепропетровской области 5 декабря 1943 года»
Лечился два месяца в военном госпитале, а так как во время контузии он потерял слух и речь, 27 апреля 1944 года, гарнизонная военно-врачебная комиссия признала его инвалидом. Указам Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года награждён орденом «Отечественной войны» II степени. С 23.УI.1944 г. работал в Ульяновской областной филармонии автором и режиссёром — постановщиком. Затем руководил филармониями в Тамбове, Владимире, а в 1947 году вернулся в Симферополь.

Аресты в 1949—1953 гг. и творчество на иврите и русском языках 
В Симферополе вновь возвращается к литературному творчеству на иврите. Стал изучать Тору и начал писать автобиографический роман «Тахат шамаим ахурим» («Под мрачными небесами»). Так как в СССР издать его было нельзя, он предпринял попытку переправить рукопись в Израиль. За это 12 сентября 1948 года в Симферополе был арестован и вскоре оказался в Лефортовской тюрьме. Вместе с писателями, которые писали на иврите — Ц. Плоткиным и Ц. Прейгерзоном и М. Баазовым следователи объединили их в выдуманную «антисоветскую сионистскую националистическую группу».
В тюремной камере он начал повторять ивритский словарь, а затем сочинять стихи и заучивать их на память. Известно, что с 12 декабря до 23 декабря в застенках Лефортовской тюрьмы он напишет свои первые десять стихотворений.
Всего за период тюремного и лагерного заключения сочинил и запомнил 480 стихотворений. Чтобы их повторить ему требовалось 3 дня.
5 января 1950 года «Особое совещание» приговорило его и к 10 годам лагерей за «участие в антисоветской националистической сионистской организации на территории СССР и за распространение нелегальных рукописей». Заключение отбывал в Караганде, в Песчаном лагере строгого режима для политических заключенных. В начале, несмотря на тяжёлую контузию, работал на лесозаготовках, а затем его назначали в культурно-воспитательную часть (КВЧ).
В лагере Каганов решил написать историко-философскую книгу «Торат ха-тамир» — размышления о судьбе и возрождении еврейского народа. Понимая, что в заключении эту книгу не создать, а если он её напишет, то не опубликует он решил примкнуть в готовящемуся в лагере восстанию и бежать. И совершил ошибку, так как рассказал одному из заключенных о почти готовой книге стихов, и про план побега. Нашелся предатель, и после разгрома восстания, 2 марта 1953 года, Каганова арестовали вторично. Требовали выдать рукопись. Он понимал, что следователи не поверят, что рукопись в голове. И он сказал: "Да, рукопись была, но я её сжёг! Но это не спасло от нового приговора. 18 сентября 1953 года военным трибуналом лагеря был приговорен по статье 58-10, 58-14 к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор Лагерного суда ИТЛ требовал утверждения Высшего военного трибунала в Москве.
12 апреля 1954 года пришло сообщение, что смертная казнь заменена 25 годами заключения. Ицхака эпатировали в Озерлаг, особый лагерь для политических заключённых, расположенный между Тайшетом и Братском. Со временем, перевели из сибирского лагеря в лагерь под Вологду, где он опять попал в культурно-воспитательную часть. В октябре 1955 года врачебная комиссия приняла решение освободить его по состоянию здоровья. Вскоре он был реабилитирован (за отсутствием состава преступления) по первому обвинению (по второму — только в 1989 году). В последующие годы работал в филармониях Томска, Хабаровска и других городов СССР.

Репатриация в Израиль 
в 1976 году И. Каганов вместе с женой Елизаветой и дочерью Элимой, актрисой и её мужем Александром — театральным художником, репатриировались в Израиль и поселились в Ашдоде.
Через год в Израиле вышел поэтический сборник «Бе-кол шофар» («Гласом шофара», Тель-Авив: 1977), который состоял из десяти тетрадей, каждая — с указанием места написания: Москва, Лефортовская тюрьма; Караганда, камера смертников; Тайшет; Озерлаг и т. д. «Мои книги, — писал И. Каганов в кратком предисловии к „Гласу шофара“, — явились на свет как откровение, как чудо, одновременно с созданием государства Израиль, о чём я так мечтал и грезил». В Израиле он стал подписываться «Ицхак бен Дов ха-Коэн» — Ицхак сын Дова Коэна.
В 1978 году вышла книга «Торат ха-тамир» («Учение о Сокровенном», Тель-Авив: 1978), состоящая из трех частей. В этой книге много глубоких мыслей и философских обобщений, относительно судьбы человечества вообще, евреев и Израиля, в частности. И. Каганов до последних дней работал над мемуарной книгой «Швилин нехирин» («Разведанные тропы»; пока не опубликована). Умер 3 мая 1978 года и похоронен в городе Ашдоде.

Семья 
Жена — Елизавета Сукерник (1909 −1991), артистка.
Дети:
Дочь — Элима (р. 1933), артистка.

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени.
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Библиография 
 Головокружение Митрофана. Комедия в 1 действии. Библиотечка «Художественная самодеятельность». Режиссерские примечания Бориса Лифанова, заслуженного артиста РСФСР. . М.: Госкультпросветиздат. 1956.
 Поэма «Из стороны, из края» — «Ми-эвер ми-кацэ» // Сб. «Брейшит». М.-Л.: −1926.
 Бе-кол шофар «Гласом шофара» — Тель-Авив: — 1977.
 Торат ha-тамир «Учение о Сокровенном».- Тель-Авив:-1978.

Литература 
 
 Басин, Яков. Большевизм и евреи: Белоруссия, 1920-е. Исторические очерки. — Мн.: 2008. С.86-87.
 Басин, Яков. Музы и Тьма. Исторические очерки. т. I. Иерусалим: 2014. -С. 101—102.
 Белов-Элинсон, Авраам. Ицхак Каганов, поэт и мыслитель // Рыцари иврита в бывшем Советском Союзе.- Иерусалим: 1998.С.114-136.
 Лившиц, Владимир. Ицхак Каганов: поэт и мыслитель: (о И. Каганове) // Евреи в Горках. Судьбы и дела.- Горки:2012.С.59-73.
 Лившиц, Владимир. Ицхак Каганов: поэт и мыслитель // Мишпоха. № 33.С.66-71.
 Лившиц, Владимир. Каганов (Каган) Ицхак// Гордость и слава Горецкой земли. Книга 3. Герои Социалистического Труда, заслуженные работники народного хозяйства, культуры, художники и писатели.- Горкі: 2015. С.47.
 Ліўшыц У.М.  «…Герой не нашага часу, але паэт і мысліцель,а галоўнае, асоба на ўсе часы»( пра Iцхака Каганава) В кн.: Раскопкі вакол Горацкага «Парнаса». Былі на Горацкай зямлі. Ішлі лісты ў Горкі. Землякі – прататыпы і героі літаратурных твораў. Галасы з Горацкага Парнаса. Літаратуразнаўчыя нарысы. У 3-х кнігах. Кніга 3. Горкі: 2019. С.84-100.
 Прейгерзон, Ц. И. Дневник воспоминаний бывшего лагерника (1949—1955). — М. :2005. — С. 14,22, 23, 47, 93, 96, 282.

Ссылки 
 Алон, Лея. Вечный агонь //"(http://jennyferd.livejournal.com/1168971.html
 Басин, Яков. Пасынки чужой страны, последние ивритские поэты России // https://web.archive.org/web/20170219182122/https://jewishfreedom.jimdo.com/
 Каганова, Элима. Путь книг Ицхака Каганова //Международный интернет-журнал Русский глобус. http://www.russian-globe.com/N95/Kaganov.UchenieOSokrovennom.htm
 
 Шуламит Шалит. Глас его шофара. Ицхак Каганов /1904-1978 //Сетевой журнал «Еврейская старина», № 2. 20.06.2012 http://berkovich-zametki.com/2012/Starina/Nomer2/Shalit1.php
Персоналии:Горки
Писатели России по алфавиту
Родившиеся в Могилёвской губернии
Персоналии:Сионизм в СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Заключённые Озерлага
Русские эмигранты третьей волны в Израиле